Jiří Zídek (1944.), češki košarkaš, rođen 1944., otac
 Jiří Zídek (1973.), češki košarkaš, rođen 1973., sin